Sigismundkirche ist der Name mehrerer dem heiligen Sigismund gewidmeter Kirchen.

Deutschland 
 Sigismundkirche (Daverden), Daverden, Niedersachsen
 St. Sigismund (Hepbach) Hepbach, Baden-Württemberg
 St. Sigismund (Pleystein), Bayern
 Sigismund-Kirche Römerberg, Römerberg, Rheinland-Pfalz
 St. Sigismund (Zeilitzheim), Bayern
 St. Sigismund (Seußling), Bayern

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Krensdorf
Salzburg
 Pfarrkirche Strobl
Steiermark
 Spitalskirche (Oberwölz)
Tirol
 Pfarrkirche St. Sigmund im Sellrain

Polen 
 Sigismundkirche (Kędzierzyn-Koźle)

Ungarn 
 Sigismund-Kirche (Budapest)

Siehe auch 
 Sigismundkapelle

!